Bouchet  – comune della Drôme (Francia)
 4313 Bouchet  – asteroide della fascia principale
 Barbara Bouchet  – attrice e imprenditrice tedesca naturalizzata italiana

Pagine correlate 
 Le Bouchet